Aaron Wright est un nom pouvant désigner:

Aaron Abel Wright (1840-1922), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1997), joueur irlandais de cricket

Voir aussi
 (1810-1885), médecin et éducateur américain

Wright, Aaron